Вильке (, , ) — скандинавская или немецкая фамилия. Известные носители:
 Вильке, Артур (1910—1989) — гауптштурмфюрер СС, военный преступник.
 Вильке, Бирте (род. 1936) — популярная датская певица 1950-х гг.
 Вильке, Владимир Георгиевич (1938—2016) — российский и советский математик и механик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.
 Вильке, Вольф-Дитрих (1913—1944) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Вильке, Гюнтер (1925—2016) — немецкий химик, профессор органической химии.
 Вильке, Иоганн Карл (1732—1796) — шведский физик.
 Вильке, Кристоф (род. 1985) — немецкий спортсмен.
 Вильке, Марина (род. 1958) — немецкая гребчиха, рулевая.

См. также 
 Вильк ()
 Виллеке ()
 Вилькен (значения), Уилкенс (Вилькенс)
 Вилькер
 Вилькин